Ранчо лос Хирасолес има више значења:

 Ранчо лос Хирасолес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Хирасолес (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо лос Хирасолес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Хирасолес (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику